Подбел японский:
  из семейства Вересковые,
  из семейства Сложноцветные.